Курт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ен
 Курт (ім'я)
 Курт (страва)
 Курт (Кутелга) — річка, ліва притока Сіма
 Курт-Баїр - гора в Криму.
 Курт-Кая - гора в Криму.